Figli e amanti (Sons and Lovers) – romanzo di D. H. Lawrence del 1913
Figli e amanti (Sons and Lovers) – film del 1960 diretto da Jack Cardiff, basato sul romanzo